Cet article fournit une liste des lignes de bus de Guadeloupe.

Lignes e20 à e31 

Guadeloupe
Transport en Guadeloupe